Mamak peut désigner :

Toponyme
 Mamak un district de l'agglomération d'Ankara en Turquie

Autres 
 Le mamak est l'oncle maternel dans le système de parenté des Minangkabau de l'ouest de Sumatra
 Les Talang Mamak forment une communauté coutumière d'Indonésie
 Les chefs de clan de la communauté coutumière d'Indonésie des Petalangan sont appelés les ninik-mamak
 Au Maroc, Mamak est un moyen de désigner la mère : "ta maman".
 En Malaisie, un Mamak est un restaurant tenu par la communauté Tamoul locale.